Антони́на Па́вловна Па́влычева (1900—1977) — советская актриса театра и кино, заслуженная артистка РСФСР (1957).

Биография 
Родилась в 1900 году в деревне Дуденёво Тверского уезда Тверской губернии.

В 1950-е годы — актриса Ленинградского государственного областного драматического театра. После слияния этого театра в 1963 году с областным театром драмы и комедии стала актрисой нового театрального коллектива — Театра драмы и комедии. Она служила актрисой ленинградского театра драмы и комедии на Литейном. Одновременно снималась в кинофильмах. В ее фильмографии такие полотна, как «Ленинградская симфония», «Дикая собака Динго», «Государственный преступник», «Африканыч», «Двадцать дней без войны» и многие другие. Антонина Павлычева в 1926 году окончила институт сценических искусств. Училась вместе с Николаем Симоновым и Василием Меркурьевым. С 1928 по 1935 год — артистка Ленинградского театра актерского мастерства (ТАМ) под руководством Леонида Вивьена. 

Заслуженная артистка РСФСР (1957).

Скончалась в 1977 году в Ленинграде. Похоронена на Комаровском кладбище в Ленинграде (ныне Санкт-Петербурга).

Фильмография 
  — Всего дороже
  — Ленинградская симфония — санитарка
  — На переломе
  — День первый — мать Николая
  — Милочкина болезнь  (короткометражный) — бабушка
  — Гущак из Рио-де-Жанейро — Дарья Филипповна
  — Чудотворная — бабка Авдотья, мать Варвары
  — Вступление — проводница
  — Дикая собака динго — нянька Тани
  — Всё остаётся людям — Тамара Ивановна
  — Молодожён  (короткометражный) — мать Василия
  — Государственный преступник — Шелкова Анна Михайловна, жена погибшего командира партизанского отряда
  — Друзья и годы — тётя Катя
  — Знойный июль — Нина Адамовна Демидова, учительница на пенсии
  — Ленин в Польше  (СССР/Польша) — мать Крупской
  — Киноальманах «Мальчишки». Новелла «Это именно я»  (короткометражный) — бабушка (в титрах указан как — Л. Павлычева)
  — Африканыч — мать Африканыча
  — Удивительный заклад — бабушка
  — Дом на Фонтанке
  — Где это видано, где это слыхано  (короткометражный) — вахтёрша
  — В то далёкое лето — бабушка Ларисы
  — Ищу мою судьбу — Степанида Никитична, бабушка
  — Двадцать дней без войны — мать Рубцовой

Ссылки 
 
 В жизни Василия Меркурьева был «ТАМ»

Социалистический реализм
Похороненные на Комаровском кладбище
Персоны без указанного места рождения